Beausobre ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac de Beausobre (1659–1738), französischer Theologe
 Ludwig Beausobre (1730–1783), Schriftsteller, Philosoph, Nationalökonom, Herausgeber, Übersetzer